Hunziker kan som auktorsförkortning betyda:

 Armando Theodoro Hunziker
 Juan Héctor Hunziker

Robotskapade auktorsförkortningar